

Lugares

Australia 
Everton (Victoria)
Distrito electoral de Everton, Queensland

Canadá 
Everton (Ontario)

Sudáfrica 
Everton, parte de Kloof (KwaZulu-Natal)

Reino Unido 
Everton (Bedfordshire), Inglaterra
Everton (Hampshire), Inglaterra
Everton (Liverpool), un distrito de Liverpool, Inglaterra
Everton (distrito electoral), un distrito del Ayuntamiento de Liverpool
Everton (Nottinghamshire), Inglaterra

Estados Unidos 
Everton (Arkansas)
Everton (Indiana)
Everton (Misuri)

Deporte 
Everton Football Club, club de fútbol inglés
Everton Football Club Women, sección femenina del club anterior
Everton Tigers, actual Mersey Tigers
Everton de Viña del Mar, club de fútbol chileno
Everton de Viña del Mar (femenino), club de fútbol femenino chileno
Club Everton, club de fútbol argentino
Everton Football Club (Trinidad y Tobago), club de fútbol trinitense

Personas

Nombre 
Éverton Barbosa da Hora (n. 1983), futbolista brasileño
Everton Bilher (n. 1988), futbolista brasileño
Everton Blender (n. 1954), cantante jamaicano
Éverton Cardoso da Silva (n. 1988), futbolista brasileño
Everton Guimarães Ferreira (n. 1986), futbolista brasileño
Everton Fox (n. 1964), presentador del tiempo británico
Everton Ramos da Silva (n. 1983),  futbolista brasileño
Everton Ribeiro (n. 1989), futbolista brasileño
Everton Silva (n. 1988), futbolista brasileño
Everton Soares (n. 1996), futbolista brasileño
Everton Weekes (n. 1925), jugador de críquet de las Indias Occidentales

Apellido 
Clive Everton (n. 1937), comentarista, periodista y autor galés
John Scott Everton (1908–2003), diplomático estadounidense
Loren D. Everton (1915–1991), militar estadounidense